

Települések

Bosznia-Hercegovina
Brajkovići falu Foča községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Brajkovići falu Travnik községben Közép-Boszniában

Horvátország
Brajkovići falu Kanfanar községben, Isztria megyében
Brajkovići falu Pazin községben, Isztria megyében

Szerbia
Brajkovići falu Kosjerić községben, a Zlatibori körzetben